Marcílio Dias pode referir-se a:

Marcílio Dias, marinheiro da Armada Imperial brasileira, herói da Batalha Naval do Riachuelo
 Marcilio de Souza Dias - pesquisador e professor do curso de Agronomia da ESALQ/USP de Piracicaba-SP, pioneiro da agricultura tropical em hortalicas do Brasil.

Localidades
Marcílio Dias, bairro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Marcílio Dias, povoado da cidade de Canoinhas, Santa Catarina

Esporte
Clube Náutico Marcílio Dias - clube desportivo de Itajaí, Santa Catarina

Desambiguação